Newsham est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), écrivain de voyage américain
 (1837-1919), homme politique américain de Louisiane
 (né en 1987), joueur anglais de football
 (né en 1963/64), administrateur de police américain
 (mort en 1743), inventeur anglais

Toponyme

, village du Richmond
, village du comté de Durham

Voir aussi
, village anglais du comté de Durham

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme